Черногорский:
 Черногорский язык — один из славянских языков.
 Черногорский, Богуслав Матей (1684—1742) — чешский композитор, органист и музыкальный теоретик.